La fission, nom formé tardivement à partir du latin , est le fait de se fendre ou d'être fendu. Ce mot n'est pratiquement pas employé au sens propre ; au sens figuré il l'est peu (on parle plutôt de scission ou de dissociation), sauf dans le domaine de la physique nucléaire et dans celui de la biologie cellulaire :
 la fission nucléaire est le phénomène par lequel un noyau atomique peut être divisé en deux ou quelques nucléides plus légers ;
 la fission cellulaire, ou scissiparité, est la séparation d'un individu pour donner deux clones (fission binaire).